Europeiska cupvinnarcupen i fotboll 1967/1968 vanns av AC Milan från Italien som i finalen slog Hamburg från det dåvarande Västtyskland med 1-0. Hamburg blev därmed den fjärde västtyska finalisten på fyra år.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

Externa länkar 

 Säsongen 1967/1968 på UEFA:s sida 
 Cup Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1967 i Europa
1968 i Europa
Fotbollssäsongen 1967/1968
1967/1968